Игрок года «Челси» () — награда, вручаемая лучшему футболисту клуба «Челси» прошедшего сезона по результатам голосования болельщиков клуба.

Награда, вручаемая по завершении каждого сезона, представляет собой металлический кубок с изображением эмблемы «Челси». Вручение наград производится обычно в начале мая. Первым обладателем награды стал Питер Бонетти. Дважды награду выигрывали Джон Холлинс (1970, 1971), Чарли Кук (1968, 1975), Дэвид Уэбб (1969, 1972), Рэй Уилкинс (1976, 1977), Пэт Невин (1984, 1987), Деннис Уайз (1998, 2000), Джанфранко Дзола (1999, 2003), Джон Терри (2001, 2006), Хуан Мата (2012, 2013) и Эден Азар (2014, 2015). В 2009 году Фрэнк Лэмпард стал первым футболистом, выигравшим этот приз три раза (до этого он получал награду в 2004 и 2005 годах).

Кроме приза Игрок года по версии болельщиков, по окончании сезона вручаются другие награды: Игрок года по версии футболистов, Лучший молодой игрок года, Лучший игрок года в Академии, Лучший гол сезона и Награда за особые заслуги. В 2010 году была вручена специальная награда За вклад в жизнь клуба, её получила Тереза Коннелли за 33-х летнюю работу в клубе.

Номинации

Игрок года по версии болельщиков

Игрок года по версии футболистов

Лучший молодой игрок года

Лучший игрок года в Академии

Лучший гол сезона

Награда за особые заслуги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

ФК «Челси»